Clinton Joseph Davisson – fisico statunitense
Davisson – cratere lunare